Минулого року чемпіонками були Андреа Сестіні Главачкова та Барбора Стрицова, але цього року Сестіні Главачкова не грала через народження дитини. Стрицова грала з Сє Шувей, і вони поступилися в другому колі парі Єлєна Остапенко / Даяна Ястремська.

Крістіна Младенович повернулася на верхню сходинку парного рейтингу WTA, відібравши право називатися найкращою парною тенісисткою світу в Стрицової.  Перед турніром на це звання претендувала також Елізе Мертенс.

Сіяні пари
Чотири пари з найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання
 Основна сітка 

China Open (теніс)